Hannes Halldórsson – calciatore e regista islandese
 Haukur Halldórsson – pittore islandese
 Hreinn Halldórsson – ex pesista islandese
 Jón Halldórsson – vescovo cattolico norvegese naturalizzato islandese
 Kristinn Ingi Halldórsson – calciatore islandese